Otley peut faire référence à :
 Otley, un film britannique sorti en 1968
 Otley, une ville anglaise
 Otley, une ville anglaise

Voir aussi
 Dave Ottley (né en 1955), athlète britannique.
 William Young Ottley (1771-1836), collectionneur et historien de l'art britannique.